Germantown Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Germantown Township (Illinois)
 Germantown Township (Minnesota)
 Germantown Township (North Dakota)
 Germantown Township (Codington County, South Dakota)
 Germantown Township (Turner County, South Dakota)